Szczepanowice ist Name folgender polnischer Orte:
 Szczepanowice (Opole) (Sczepanowitz), Stadtteil von Opole
 Szczepanowice (Miechów), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Miechów
 Szczepanowice (Pleśna), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Pleśna
 Szczepanowice (Słomniki), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Słomniki
 Szczepanowice (Gorzkowice), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Gorzkowice